Парламентские выборы в Финляндии 2023 года (, ) — 39-е парламентские выборы в 200-местную эдускунту Финляндии, которые пройдут в воскресенье 2 апреля 2023 года.

События 2 апреля
2
2023 год в Финляндии
2023
Финляндия
Финляндия